La coupe du monde des bajas tout-terrain 2020 est la  de la , compétition organisée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle ne compte que cinq épreuves à son calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Calendrier 
En raison de la pandémie de Covid-19, seulement cinq bajas ont pu se tenir, le même nombre ayant été annulées.

Principaux engagés 
En cette année, il y a une nouvelle catégorie. Les  intègrent la réglementation FIA et prenne le nom de T4, les camions passant ainsi de T4 à T5.
Les courses sont ouvertes à cinq types de véhicules : les véhicules tout-terrain prototypes (T1), les véhicules tout-terrain de série (T2), les véhicules tout-terrain améliorés légers (T3, les  (T4), chaque catégorie pouvant concourir pour un titre spécifique.

Par catégorie

Résultats

Baja Russia - Northern Forest

Wysoka Grzęda Baja Poland

Baja Portalegre 500

Baja Hail I

Baja Hail II

Classements du championnat

Attribution des points 
Les participants marquent les points de la façon suivante en fonction de leur classement au général ainsi que pour le classement des catégories T3 et T4 :

Lors de chaque étape, s'il y a plus de 100 km chronométrés, des points bonus sont attribués aux trois équipages les plus performants : 1,5; 1; et 0,5 points. La FIA accorde des titres pour les pilotes, copilotes, équipes au général, ainsi que les pilotes en T3 et T4.

Classements généraux

Pilotes

Copilotes 
Le titre copilote est codécerné à Mathieu Baumel et Tom Colsoul qui terminent tous deux avec 48,5 points.

Equipes 
Le titre équipe est remporté par le X-Raid Mini JCW Team, avec 81 points. Il devance Overdrive SA avec 71 points et Toyota Gazoo Racing avec 43 points.

T3

T4

Références 
	
	
	

2020
Sport automobile en 2020